Округ Блейн — округ в штате Оклахома, США. Население округа на 2000 год составляло 11 976 человек. Административный центр округа — город Уотонга.

География 

Округ имеет общую площадь 2432 км², из которых 2405 км² приходится на сушу, и 27 км² (1,11 %) — на воду.

Основные автомагистрали 

  Автомагистраль 270/Автомагистраль 281

Соседние округа 

 Мейджор (север)
 Кингфишер (восток)
 Канейдиан (юго-восток)
 Каддо (юг)
 Кастер (юго-запад)
 Дьюи (северо-запад)

Населённые пункты 

Округа Оклахомы